Rádio Alto Mar é uma emissora de rádio brasileira sediada em São Sebastião, cidade do estado de São Paulo. Opera na frequência FM 102,7 MHz, estando arrendada para a Igreja Universal do Reino de Deus   transmitindo a programação da Rede Aleluia.

História 
Antes de 2015, a frequência 102,7 MHz era conhecida como Beira Mar FM (mesmo nome utilizado pela rádio de Ubatuba) e executava música pop. No mesmo ano, foi confirmado que a Jovem Pan FM iria ocupar a frequência, a estreia oficial ocorreu no dia 17 de março, ao 12h durante o Pânico. 

No dia 19 de março de 2019 foi confirmado o fim da afiliação com a Jovem Pan, e foi anunciado que a emissora iria se afiliar á Massa FM. A frequência deixou de transmitir a rede no dia 15, iniciando uma programação de expectativa, sendo que ao meio-dia ocorreu a estreia oficial.

Em 1 de junho de 2021, a emissora deixou de transmitir a Massa FM e passou a se chamar Rádio Alto Mar, no dia seguinte a emissora passou a transmitir a Rede Aleluia.

Ligações externas 

Estações de rádio fundadas em 2015
Alto Mar
Alto Mar